Robert III d’Artois (ur. 1287, zm. 1342) – hrabia Artois w latach 1302–1329
 Robert III Flandryjski (ur. 1249, zm. 1322) – hrabia Flandrii w latach 1304–1322
 Robert III Stewart (ur. ok. 1337/1340, zm. 1406) – król Szkocji w latach 1390–1406